Neophasia — род чешуекрылых из семейства белянок и подсемейства Pierinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Neophasia menapia (C. & R. Felder, 1859) — югБританской Колумбии, от юга Альберты до Калифорнии, север Аризоны, Нью-Мексико, Южная Дакота, Небраска
 Neophasia terlooii Behr, 1869 — Западная Мексика, юго-восток Аризоны

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Белянки
Роды чешуекрылых